„Български работи“ е дванайсетата книга на българския писател на хумористични и сатирични произведения Иво Сиромахов.

„Български работи“ е смешната народопсихология на съвременните българи.

Външни препратки 
 Откъс от книгата
 Иво Сиромахов представя книгата си „Български работи“ (видео), 10 април 2014

Книги от 2014 година
Български книги